Степановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:


Костромская область 
 Степановское сельское поселение — входит в Галичский район.

Пермский край 
 Степановское сельское поселение — входит в Кудымкарский район.

Томская область 
 Степановское сельское поселение — входит в Верхнекетский район.

См. также 
 Сельское поселение Стёпановское — бывшее поселение Ногинского района Московской области